

Cinema
Un fantasma mattacchione (Jeepers Creepers) – cortometraggio animato statunitense del 1939 diretto da Robert Clampett con protagonista Porky Pig
Jeepers Creepers – film statunitense del 1939 diretto da Frank McDonald
Jeepers Creepers – cortometraggio d'animazione del 1939 diretto da Robert Clampett
Jeepers Creepers - Il canto del diavolo (Jeepers Creepers) – film statunitense del 2001 diretto da Victor Salva
Jeepers Creepers 2 - Il canto del diavolo 2 (Jeepers Creepers 2) – sequel del precedente
Jeepers Creepers 3 – film del 2017 diretto da Victor Salva e terzo capitolo della trilogia

Musica
Jeepers Creepers – popolare brano jazz statunitense scritto da Harry Warren e Johnny Mercer per il film Going Places